Hay steht für:
 Hay (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Clan Hay, schottisches Adelsgeschlecht
 (3125) Hay, Asteroid des Hauptgürtels
 Hay-Berg Motor Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Hay & Stone, finnische Band

Orte:
 Hay (New South Wales) in Australien
 Hay (Western Australia) in Australien
 Hay-on-Wye in Wales
 L’Haÿ-les-Roses in Frankreich

Berge:
 Hay Peak, Berg auf Südgeorgien im Südatlantik
 Mount Hay, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Seen:
 Lake Hay, See in der Region Southland, Neuseeland

HAY steht für:
 Flughafen Hacaritama, Kolumbien, IATA-Code
 Haycock Airport, Alaska, FAA-Code

Siehe auch:
 SMS Hay
 Hai
 Haj
 Haye
 Hey
 HEI

Abkürzung